IARC kan syfta på:

 IARC – Världshälsoorganisationens och Förenta Nationernas samarbetsorganisation för att bekämpa cancer, se International Agency for Research on Cancer
 iArc –  ett arkitektkontor i Seoul, Sydkorea